2. Liga steht für:

Fußball:
 Gira Angola (auch Segundona), die zweithöchste Spielklasse im angolanischen Fußball
 Campeonato Brasileiro de Futebol – Série B, die zweithöchste Spielklasse im brasilianischen Fußball
 2. Fußball-Bundesliga, die zweithöchste Spielklasse im deutschen Fußball
 Football League Two, heutige vierthöchste Spielklasse im englischen Fußball
 2. Liga (Österreich), die zweithöchste Spielklasse im österreichischen Fußball
 Liga Futebol Amadora Segunda Divisão, die zweithöchste Spielklasse im osttimoresischen Fußball
 2. Liga (Polen), die dritthöchste Spielklasse im polnischen Fußball
 Segunda Liga, die zweithöchste Spielklasse im portugiesischen Fußball
 2. Liga interregional, die fünfthöchste Spielklasse im Schweizer Fußball
 2. Liga (Schweiz), die sechsthöchste Spielklasse im Schweizer Fußball
 2. Fußball-Liga (Slowakei), die zweithöchste Spielklasse im slowakischen Fußball
 Druhá fotbalová liga, die zweithöchste Spielklasse im tschechischen Fußball
Eishockey:
 2. Liga, die  1994–98 dritthöchste, 1998/99 vierthöchste Spielklasse im deutschen Eishockey, siehe Eishockey-Regionalliga
 2. Liga, von 1955 bis 1962 dritthöchste Spielklasse im Eishockey in der DDR
 2. Liga (Slowakei), dritthöchste Spielklasse im slowakischen Eishockey
 2. česká hokejová liga, dritthöchste Spielklasse im tschechischen Eishockey

Siehe auch:
 II. Division